Вале́рий Ме́льников:
 Мельников, Валерий Анатольевич (род. 1959) — советский и российский футболист.
 Мельников, Валерий Андреевич (1942—1987) — советский футболист, защитник.
 Мельников, Валерий Владимирович (1956—2008) — российский профсоюзный лидер и политический деятель, мэр Норильска, депутат Государственной Думы.